В объектно-ориентированном программировании конструктор класса () — специальная функция, вызываемая при создании объекта класса.

 В теории типов и функциональных языках программирования:
— конструктор данных представляет собой  функцию с пустым телом, конструирующую объект алгебраического типа данных.
— конструктор типов представляет собой конструкцию типизированного формального языка, которая строит новые типы из старых.